Витолс () — латышская фамилия. Известные носители:

 Витолс, Айгарс (род. 1976) — латвийский баскетболист.
 Витолс, Александр Олегович (род. 1994) — российский баскетболист.
 Витолс, Марис (род. 1972) — латвийский политик.
 Витолс, Эдуард (1877—1954) — латышский художник.
 Витолс, Язепс (1863—1948) — латышский композитор.